rolo-vrata
ROLO